Мои-де-л’Эн () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Сен-Кантен. Население кантона на 2011 год составляло 7 918 человек.

Код INSEE кантона — 0220. Всего в кантон Мои-де-л’Эн входило 17 коммун, из них главной коммуной являлась Мои-де-л’Эн.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2011 г.):

 Аленкур — население 511 чел.
 Бене — население 214 чел.
 Бертеникур — население 210 чел.
 Бриссе-Шуаньи — население 307 чел.
 Брисси-Амежикур — население 640 чел.
 Вандёй — население 916 чел.
 Жиберкур — население 47 чел.
 Инакур — население 33 чел.
 Итанкур — население 1 102 чел.
 Ли-Фонтен — население 126 чел.
 Мезьер-сюр-Уаз — население 540 чел.
 Мои-де-л’Эн — население 985 чел.
 Реминьи — население 393 чел.
 Серизи — население 58 чел.
 Шатийон-сюр-Уаз — население 126 чел.
 Эссиньи-ле-Гран — население 1 097 чел.
 Юрвилле — население 613 чел.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 6,3 %
 промышленность — 34,0 %
 строительство — 4,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 30,7 %
 государственные и муниципальные службы — 24,3 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре 27,2 % голосов Марин Ле Пен против 26,3 % у Николя Саркози и 24,9 % у Франсуа Олланда, во 2-м туре в кантоне победил Саркози, получивший 51,5 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 32,1 %, Сеголен Руаяль — 21,8 %; 2 тур: Саркози — 57,4 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 2-му избирательному округу департамента Эна они поддержали кандидата партии Союз за народное движение, действующего депутата и мэра Сен-Кантена Ксавье Бертрана, получившего 39,4 % голосов в 1-м туре и 52,0 % голосов — во 2-м туре.

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна